La saison 2015-2016 est la  saison du championnat de Suisse de hockey sur glace. Elle débute le .

Les SC Langnau Tigers, promus en LNA au terme de la saison 2014-2015, remplacent les Rapperswil-Jona Lakers, relégués en LNB. L'EHC Winterthour, champion de Suisse amateur, est promu au terme de la saison 2014-2015 en deuxième division. Quant au vainqueur de cette ligue, le HC Ajoie, il ne dispute pas au HC Bienne, perdant des play-out de LNA, sa place à l'échelon supérieur, n'ayant pas rempli les critères d'accession à l'élite. Cas de figure similaire en , où le champion, le HCC Biasca, n'est pas promu malgré son titre de champion de Suisse amateur.

Ligue nationale A

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off 
Pour la première fois dans l'histoire du championnat de Suisse (introduction des play-off en 1986) et l'introduction du format des quatre matchs gagnant en LNA (best-of-7), en 1993, les quatre séries affichent 3-0 en quarts de finale. Trois des quatre se terminent finalement sur le score de 4-0 et une sur la marque de 4-1.

Avec seulement 17 matches disputés, ces quarts sont donc les plus courts de l'histoire, à égalité avec ceux de 2001. Ces play-off sont jusqu'en demi-finales et en finale également les plus rapides, avec 28 matchs joués en six séries et 33 rencontres au total. De 1989 à 1991 et en 1993, le nombre de matchs remportés par les six équipes perdantes se montait également à quatre après les demi-finales, mais une ou plusieurs rondes lors de ces années-là ne s'étaient disputées qu'au meilleur des cinq rencontres, au lieu des sept actuelles.

C'est aussi la première fois de l'histoire qu'un club terminant huitième de la saison régulière remporte le championnat à l'issue des play-off.

Meilleurs pointeurs en play-off

Play-out

Tour de placement

Finale des play-out et finale de promotion/relégation 
Ne remplissant pas les critères minimaux pour accéder à la LNA et n'ayant ainsi pas déposé son dossier pour l'ascension, le HC Ajoie ne dispute pas la finale de promotion/relégation. Défait en finale des play-out de LNA, le HC Bienne garde donc sa place en LNA.

Ligue nationale B

Qualifications

Participants

Classement final

Meilleurs pointeurs en saison régulière

Play-off

Meilleurs pointeurs en play-off



Suisse orientale

Play-off

Suisse centrale

Play-off

Suisse romande

Play-off

Ronde finale

Finale 
Le HCC Biasca n'ayant pas soumis de dossier de candidature pour la LNB, il reste donc en , malgré son titre de champion de Suisse amateur.

Juniors Élites

Participants Juniors Élites A 
HC Ambri-Piotta
CP Berne Future
HC Bienne Spirit
HC Davos
HC Fribourg-Gottéron
GCK Lions ()
Genève-Servette HC
Kloten Flyers
SC Rapperswil-Jona Lakers
SCL Young Tigers
HC Lausanne 4 Clubs
HC Lugano
EV Zoug

Play-off Juniors Élites A

Participants Juniors Élites B 
HC Ajoie
HC Bâle Young Sharks
EHC Bülach
HC La Chaux-de-Fonds
HC Coire
HC Dragon Thun
Forward Morges HC
SC Herisau
SC Langenthal
HC Red Ice/Martigny, Verbier, Entremont
HC Viège
EHC Winterthour
ZSC Lions ()

Play-off Juniors Élites B

Voir aussi 
 Coupe de Suisse 2015-2016

Références 

2015-2016
Suisse M1
Hockey sur glace M1